Imperador Ping de Han — também chamado de Liu Kan
 Liu Bingzhong — conselheiro das cortes chinesas, também chamado de Liu Kan
 Liu Kan (general) — general do Exército Revolucionário (NRA)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história